L'expression Hong Kong Film Awards 2002 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2002
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2003 mais honorait des films sortis en 2002 à Hong Kong